Сандово:

 Сандово — посёлок городского типа, административный центр Сандовского района Тверской области.
 Сандово — железнодорожная станция Волховстроевского отделения Октябрьской железной дороги.